Бача́та () — танец родом из Доминиканской Республики, получивший также широкое распространение в латиноамериканских странах Карибского бассейна.

Бачата как музыкальный жанр разнообразна. Очень сложно выделить какие-то стили достаточно четким образом.

По территориальному признаку существуют исторически сформировавшиеся два направления бачаты:
 доминиканская бачата — которая характеризуется более простыми с точки зрения техники движениями ног и более родственной танцу меренге;
 бачата модерна — более современная получившая влияние европейских стран. В свою очередь делится на ряд подстилей — сунсуаль, тач и др.

На сегодня часто возникает множество теорий о дополнительном разделении танца с точки зрения стилизации. Однако не все из таких теорий до конца подтверждаются чётким отличием с точки зрения описания техники танца и отличий в хореографии движений, а фактически является попыткой коммерциализации бачаты школами танцев.

Техника танца 
Все вариации бачаты имеют схожую технику: четыре приставных шага с акцентом на последний. Основное положение в танце — закрытая позиция и тесный контакт с партнером. Точки контроля партнерши две: внутренняя часть таза партнерши плотно контактирует с правой ногой партнера и кисть партнера, находящаяся в районе поясничного отдела и которая контролирует и направляет партнершу.

Партнёры танцуют на очень близком расстоянии друг от друга, совершая также легкие круговые движения сцепленными в замок руками. Главная цель в танце — тесный контакт с партнером, поэтому поворотов крайне мало, но довольно часто используются боковые проходы и «перекидывание» дамы из стороны в сторону.

Техника доминиканской бачаты имеет близкую родственную с меренге. Допустимо упрощение шагов и акцента на четвёртый счёт вплоть до того, что акцент полностью убирается и вместо него делается обычный шаг.

В колумбийской бачате акцент на четвертый счет является необходимым фактором, который не может быть проигнорирован. В момент акцента происходит движение тазом по спирали в направлении наверх-вперед и обратно назад-вниз, допустимо упрощение движения до тепа носком (при этом перенос веса на носок отсутствует).

Разновидности

Чувственный 
Чувственный танцевальный стиль был создан Корке Эскалона и Джудит Кордеро в Испании.

Корке изучил основы традиционной бачаты, которую танцевали на западе в 1998 году, но не обладая дополнительной информацией, кроме основных шагов (четыре шага в сторону) и вдохновленный музыкой бачата, он начал развивать свой собственный танцевальный стиль, вдохновленный современными и бразильскими танцами зук, понимая как лидер (традиционно мужчина) мог вести тело партнёра (традиционно женщины), чтобы интерпретировать музыку. Результатом является новая, независимая форма танца со строгими принципами ведения и следования, в основном с круговыми движениями и волнами тела, но также с наклонами, когда танцоры чувствуют, что музыка требует этого. 

К родственным видам танца относится также Кизомба, по одной из версий на создание чувственного танцевального стиля Корке Эскалона вдохновлялся древним племенем Яномами.

Конкурсы и фестивали по бачате

Фестивали в Австралии 
 «Australian Bachata Championships» — конкурс по бачате, (Австралия)

Фестивали в Европе 
 «Das Bachata» — крупнейший конкурс по бачате на территории Европы, (Украина)
 «Paris Bachata Festival» — фестиваль бачаты (Франция)
 «SOL Latina Festival» — фестиваль латиноамериканских танцев (Болгария)
 Bachata Festival Munich
 Bachata Festival Hamburg
 Hot Winter in Siberia — Крупномасштабный фестиваль по социальным танцам: сальса, бачата, кизомба… (Россия)

Фестивали на Американском континенте 
 «Toronto Bachata Festival» — фестиваль бачаты (Канада)
 Bachata Festival Dominicana

Примечания 

Социальные танцы
Танец в Доминиканской Республике